Marina Sergheevna Abrosimova (în ; n. 10 iunie 1983, Kazan), cunoscută mai mult după numele de scenă MakSim (în rusă: МакSим; anterior - Maxi-M) este o cântăreață, compozitoare și producător muzical din Rusia, laureată a premiului MTV Russian Music Awards și a premiului Muz-TV, câștigătoare a 13 statuete „Gramofonul de aur”.

Ea este unica cântăreață care a avut 7 single-uri consecutive pe primul loc în topul general al clasamentelor radio din țările CSI.

Albumul său de debut Трудный возраст (Vârstă dificilă), lansat în martie 2006, a fost vândut în peste 1,5 milioane de copii, făcând-o pe MakSim – artista cu cel mai mare succes comercial în decursul anului. Cel de-al doilea său album, Мой рай (Paradisul meu), a acumulat vânzări de peste 1,3 milioane de exemplare. Cifra totală a vânzărilor albumelor sale este de peste șase milioane de exemplare.

În 2011 a fost inclusă în topul „100 cele mai influente femei din Rusia”, elaborat de postul de radio Ecoul Moscovei, agențiile de presă RIA Novosti, Interfax și revista «Ogoniok».

Discografie

Albume

Single-uri

Referințe

Legături externe

Official website 
English translations of MakSim's songs
Moscow Arbitration law-court, Resolution regarding copyright of Maksim songs
 MakSim la Forbes

Nașteri în 1983
Cântăreți ruși
Cântăreți ruși de muzică pop
Cântărețe de muzică pop
Cântărețe de muzică pop rock
Femei din Rusia
Ruși în viață